Гуэмес () — франкоязычное имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Де Гуэмес, Мартин Мигель (1785-1821) — аргентинский военный и политический деятель.
 Гуэмес, Хавьер (род. 1991) — мексиканский футболист, полузащитник.

Топонимы 
 Гуэмес — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Тамаулипас.
 Хенераль-Гуэмес — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта .

Прочее 
 Гуэмес — тепловая электростанция в Аргентине.